Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas Seguros Bolívar) van 2005 vond plaats van 14 tot en met 20 februari 2005 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Thuisspelende titelverdedigster Fabiola Zuluaga was als eerste geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Lourdes Domínguez Lino.

Het tweede reekshoofd Flavia Pennetta uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Spaanse kwalificante Lourdes Domínguez Lino in twee sets. Pennetta wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bogota op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Barbara Schwartz en Jasmin Wöhr had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Wöhr speelde samen met Émilie Loit. Dit team was als eerste geplaatst en bereikte de halve finale. Daar werden ze verslagen door het vierde reekshoofd Ľubomíra Kurhajcová en Barbora Strýcová.

Het ongeplaatste duo Emmanuelle Gagliardi en Tina Pisnik slaagde erin om zowel het tweede als het derde reekshoofd uit te schakelen, en bereikte daarmee de finale. In de eindstrijd versloegen zij vervolgens het als vierde geplaatste koppel Ľubomíra Kurhajcová en Barbora Strýcová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zwitserse Gagliardi had daarnaast al twee dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Pisnik één.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2005
Bogota